Dreamt for Light Years in the Belly of a Mountain est le  de Sparklehorse, sorti en 2006.

Liste des chansons
 "Don't Take My Sunshine Away" – 3:05
 "Getting It Wrong" – 2:16
 "Shade and Honey" – 4:08
 "See the Light" – 3:42
 "Return to Me" – 3:18
 "Some Sweet Day" – 4:20
 "Ghost in the Sky" – 3:28
 "Mountains" – 3:42
 "Morning Hollow" – 7:23
 "It's Not So Hard" – 2:52
 "Knives of Summertime" – 4:19
 "Dreamt for Light Years in the Belly of a Mountain" – 10:35

Notes

Album_musical_sorti_en_2006
Album produit par Danger Mouse
Album de Sparklehorse